TVS steht für:
 Schweizerische Trassenvergabestelle, Eisenbahnbehörde
 Televisión Serrana, kubanisches TV-Projekt
 TVS (Fernsehsender), polnischer Regionalfernsehsender
 Transient Voltage Suppressor-Diode, ein elektronisches Bauteil, siehe Suppressordiode
 TVS Group, eine indische Unternehmensgruppe
 TVS Motor Company, indischer Fahrzeug- und Autoteilehersteller
 Tangshan Sannühe Airport (IATA-Code), Flughafen von Tangshan im Nordosten der chinesischen Provinz Hebei
 Travel Service (ICAO-Code), tschechische Charterfluggesellschaft
 Townsville International Airport (IATA-Code), ziviler Teil des Flughafens bei Townsville in Queensland, Australien

tvs steht für:
 Taveta (Sprache) (ISO-639-3-Code), Bantusprache in Tansania

Abkürzung